«Металіст» () — офіційний клубний журнал ФК «Металіст» (Харків). Виходить російською мовою. Періодичність виходу коливається: від 3 до 6 місяців. До кожного номера є додатки: великий плакат формату A2 і DVD з іграми клубу.

Спорт у Харкові
Російськомовні журнали України
Спортивні журнали України
Засновані в Україні 2005